Ferran Vilajosana i Sesé (n. Barcelona, 1988) es un actor español conocido principalmente por sus papeles en películas como Tengo ganas de ti o la serie diaria Amar es para siempre.

Biografía 

Ferran, barcelonés, conoce el teatro de la mano de sus padres en una compañía amateur de Gracia. A sus 12 años debuta profesionalmente en el festival Grec con la compañía vasca Tantaka Teatroa. En el año 2001 comienza sus estudios de interpretación en Barcelona con Lorena García, Claudio Tolcachir, Javier Daulte, Txiqui Berraondo, Muntsa Alcañiz, Jango Edwards y Márius Hernández, compaginándolo con clases de piano, guitarra, lenguaje musical, voz y claqué. Su papel como Roc en la serie La familia del Super 3 lo dio a conocer al gran público.

Filmografía

Televisión 
 El cor de la ciutat, como Noi, un episodio (2005)
 Club Super3, como Roc (2006-2014)
 El corazón del océano, como Pelayo (2014)
 Amar es para siempre, como Ismael Blasco Santiesteban (2014-2015)

Largometrajes 
 Sing for Darfur, reparto. Dir. Johan Kramer (2008)
 Tengo ganas de ti, como Luque. Dir. Fernando González Molina (2012)
 Gente que viene y bah. Dir. Patricia Font (2019)

Cortometrajes 
 Tiempo repetido, reparto. Dir. Carles Velat Angelat (2007)
 Passeig nocturn, como el hijo. Dir. Oriol Rovira (2007)
 Australia. Dir. Lino Escalera (2017)

Teatro 
 Novecento. Dir. Fernando Beurnés
 Macbeth. Dir. Calixto Bieito
 Seis personajes en busca del autor. Dir. Joan Ollé
 Antígona. Dir. Teresa Canas
 Cabaret cabrón. Dir. Jango Edwards 
 Wii. Dir. Raquel Tomàs 
 Ensam. Dir. Teresa Vilardell
 History boys. Dir. Josep María Pou
 Marburg. Dir. Rafael Durán 
 Prime time. Dir. Martí Torras
 Ball de titelles. Dir. Ramón Simó
 Shopping and fucking. Dir. Mark Ravenhill
 El cojo de Inishmaan. Dir. Gerardo Vera
 La importancia de llamarse Ernesto. Dir. David Selvas

Referencias 

Actores de Barcelona
Actores de cine de Cataluña
Nacidos en Barcelona